Се́рро-Го́рдо ( — товста гора) — іспаномовний топонім:

Серро-Гордо — округ штату Айова (США)
 Серро-Гордо — місто, штат Північна Кароліна
 Серро-Гордо — селище, штат Іллінойс

 Серро-Гордо (Теннессі) — місто у штаті Теннессі
 Серро-Гордо (Міннесота) — місто у штаті Міннесота
 Серро-Гордо (Каліфорнія) — місто у штаті Каліфорнія
 Серро-Гордо (гора) — гора у Мексиці
 Серро-Гордо (Мексика) — містечко у мексиканському штаті Веракрус, біля якого відбулася важлива битва Американо-мексиканської війни
 Серро-Гордо (Пуерто-Рико) — місто у пуерториканському окрузі Баямон